Highgate (metrostation), een station van de metro van Londen
 Highgate (Vermont), een plaats in de Verenigde Staten
 Highgate (wijk), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Camden, in de regio Groot-Londen